

Geografia 
 Arbo – comune spagnolo nella comunità autonoma della Galizia

Persone 
 Carole Arbo – ex ballerina francese
 Peter Nicolai Arbo – pittore norvegese del periodo romantico
 Sebastià Juan Arbó – scrittore e biografo spagnolo

Pagine correlate 
 Arbi